Les Tylosaurinae forment une sous-famille éteinte et fossile de très grands sauropsides marins carnivores, au sein de la famille des mosasauridés.

Leur aire de répartition est très vaste et couvre tous les continents à l'exception de l'Amérique du Sud. Les fossiles retrouvés sont particulièrement nombreux aux États-Unis.

Les tylosaurinés ont vécu durant le Crétacé supérieur, les plus anciens connus datent du Coniacien. Ils ont vécu jusqu'au Maastrichtien, donc durant une période de plus de , entre environ  et  millions d'années.

Étymologie 
Le genre type Tylosaurus a donné son nom à la sous-famille. Il est composé des mots du grec tylos = « bouton » et  sauros = « lézard ».

Description 
Les tylosaurinés ont dominé les écosystèmes marins durant le Santonien et Campanien, avec les genres Tylosaurus et Hainosaurus, des géants des mers, des superprédateurs de  de long respectivement. À la toute fin du Crétacé, au Maastrichtien, les tylosaurinés sont largement remplacés par les grands mosasaurinés comme Mosasaurus.

Classification

Liste des genres 
Selon Caldwell, 2008, cinq genres sont regroupés dans la sous-famille des Tylosaurinae :
 Hainosaurus ;
 Kaikaifilu ;
 Lakumasaurus ; 
 Taniwhasaurus ;
 Tylosaurus.

En 2017, D. Mazdia et A. Cau reprennent la classification de J. L. Conrad de 2008 qui ne retient que l'espèce Tylosaurus proriger dans la sous-famille. Le périmètre des Tylosaurinae parait donc encore loin d'être stabilisé.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Mosasauroidea
 Mosasauridae

Liens externes 

Sous-famille de tétrapodes préhistoriques (nom scientifique)
Reptile marin fossile
Sauropside du Crétacé supérieur
Taxon fossile décrit en 1895